John Coffee ist der Name folgender Personen:

* John C. Coffee (* 1944), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 John E. Coffee (1782–1836), US-amerikanischer General und Politiker
 John M. Coffee (1897–1983), US-amerikanischer Politiker
 John R. Coffee (1772–1833), US-amerikanischer General und Landvermesser
 John T. Coffee (1816–1890), US-amerikanischer Politiker und General